Barrio de Santa María ist der Name folgender Orte:

 Barrio de Santa María (Aguilar de Campoo), Ortsteil von Aguilar de Campoo, Spanien
 Barrio de Santa María (Becerril del Carpio), Ortsteil von Alar del Rey, Spanien